Detta är en lista över sjöar i Valdemarsviks kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Valdemarsviks kommun.

Lista

Valdemarsviks kommun
 Lista